Lühr ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Lühr, deutscher Basketballspieler
 Günther Lühr (* 1924), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Hans-Henning Lühr (* 1950), deutscher Jurist und Staatsrat in Bremen
 Hans-Peter Lühr (* 1951), deutscher Publizist
 Maria Lühr (1874–1969), deutsche Buchbindemeisterin
 Peter Lühr (1906–1988), deutscher Schauspieler
 Robert Lühr (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Rosemarie Lühr (* 1946), deutsche Indogermanistin
 Sandra Lühr (* 1978), deutsche Schauspielerin, Sprecherin und Theatermacherin
 Sebastian Lühr (* 1979), deutscher Koch
 Uwe Lühr (* 1949), deutscher Politiker (FDP)
 Volker Lühr (1937–2019), deutscher Soziologe und Lateinamerikanist

Siehe auch:

 Luer
 Lüer
 Lührs
 Luhr
 LÜR
 Lure